Nienstedt ist der Name von geographischen Objekten:

in Niedersachsen:
 Nienstedt (Bad Münder am Deister), Ortsteil der Stadt Bad Münder am Deister, Landkreis Hameln-Pyrmont
 Nienstedt (Bassum), Ortsteil der Stadt Bassum, Landkreis Diepholz
 Nienstedt (Despetal), Ortsteil der Stadt Gronau (Leine), Landkreis Hildesheim
 Nienstedt am Harz, Ortsteil der Stadt Osterode am Harz, Landkreis Göttingen
 Nienstedt, Wüstung bei Salzgitter, siehe Lesse (Salzgitter) #Wüstung Nienstedt
 Nienstedt (Syke), Ortsteil der Stadt Syke, Landkreis Diepholz

in Sachsen-Anhalt:
 Nienstedt (Allstedt), Ortsteil der Stadt Allstedt, Landkreis Mansfeld-Südharz
 Nienstedt (Gerbstedt), Wüstung bei Gerbstedt, Landkreis Mansfeld-Südharz
 Nienstedt (Wörbzig), Wüstung bei Wörbzig, Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Nienstedt ist der Familienname folgender Personen:
 Gerd Nienstedt (1932–1993), deutsch-österreichischer Opernsänger
 Hans-Rudolf Müller-Nienstedt (1944–2019), Schweizer Kinder- und Jugendpsychiater
 John Clayton Nienstedt (* 1947), US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher, emeritierter Erzbischof von Saint Paul and Minneapolis
 Norika Nienstedt (* 1952), deutsche Künstlerin

Nienstedt ist der Name folgenden Unternehmens:
 Nienstedt GmbH

Siehe auch:
 Hamburg-Nienstedten
 Nienstädt (Begriffsklärung)
 Niestedt